Заморино — название нескольких населённых пунктов:
 Заморино — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Заморино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.